Nehbandān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nehbandān (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Nehbandān, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar